Schwertmuschel ist eine Kurzbezeichnung für folgende Muscheln: 
 Amerikanische Scheidenmuschel
 Schwertförmige Scheidenmuschel